Het Wereldkampioenschap motorcross 2021 was het 65ste FIM Wereldkampioenschap motorcross-seizoen. Het seizoen ging van start op 13 juni in het Russische Toeapse en eindigde op 10 november in het Italiaanse Mantova.

In de MXGP-klasse was de Sloveen Tim Gajser, rijdend voor Honda, de titelverdediger. In de MX2-klasse was de Fransman Tom Vialle, rijdend voor KTM, de titelverdediger.

De wereldtitel in de MXGP-klasse ging naar de Nederlander Jeffrey Herlings, die in de MX2-klasse naar de Fransman Maxime Renaux.

Kalender 
Op 11 november 2020 werd een eerste provisionele kalender voor het seizoen van 2021 bekendgemaakt. Op 10 februari 2021 werd een herziene versie publiek gemaakt. Vanwege de aanhoudende coronapandemie werd de start van het WK opgeschoven met zes weken, in de hoop om het zo mogelijk te maken om toeschouwers toe te kunnen laten. De Grand Prix van Oman werd uitgesteld naar 2022, en de Grands Prix van Italië, Portugal en Duitsland werden van april en mei verplaatst naar oktober. Op 31 maart 2021 werd opnieuw een aangepaste kalender vrijgegeven, waarbij de start van het WK nogmaals werd opgeschoven. Hierbij verdwenen ook de GP van China en Igora Drive (Rusland) van de kalender en werd deze aangevuld met de Grands Prix van Groot-Brittannië, Sardinië en Trente (Italië) zodat de kalender uit negentien wedstrijden bleef bestaan. Op 17 juni 2021 werd er opnieuw een herziene versie gepubliceerd, waarbij de locatie van de GP van Frankrijk werd bekend gemaakt. De GP van Zweden kwam te vervallen, en de GP van Letland kreeg een nieuwe datum. Op 27 juli 2021 werd bekend gemaakt dat er een extra GP zal verreden worden in Turkije, ter vervanging van de GP van Zweden. Op 29 juli 2021 werd bekend gemaakt dat de GP van Finland wordt uitgesteld naar 2022. Op 10 september werd er opnieuw een vernieuwde versie vrijgegeven. De Grands Prix van Portugal, Indonesië en Argentinië werden afgelast en vervangen door meerdere Grands Prix in Italië.

Wedstrijden: opzet en puntentelling 
In een aantal internationale crossklassen hanteert de FIM dezelfde opzet van wedstrijden. Dit betreft: MXGP, MX2, WMX (vrouwen) en EMX (junioren). Een wedstrijd en alles wat daarbij komt kijken wordt in de reglementen aangeduid als een 'event' en elk event omvat twee manches, aangeduid als 'races'.

Op details, zoals trainingen, tijdsduur en aantal deelnemers verschillen MXGP en MX2 van de andere klassen. Elke manche duurt hier een half uur plus twee ronden. Tevoren zijn er een vrije training en een tijdtraining van elk 25 minuten, gevolgd door een kwalificatie van 20 minuten plus twee ronden. Daarna, de ochtend voor de wedstrijd, is er een warming up van 15 minuten. Aan elk onderdeel van een event kunnen maximaal veertig coureurs deelnemen.

Het puntensysteem is voor alle klassen identiek. Per manche zijn er 196 kampioenschapspunten (points for 'FIM World Championship/Cup') te verdelen, waarvan 25 voor de winnaar en 1 voor degene die als 20e finisht, zie de tabel. Bij coureurs die geen punten gescoord hebben wordt de eindstand in de wedstrijd bepaald door de twee posities in de manches op te tellen, waarbij de hoogste positie (het laagste totaal) het hoogst in de wedstrijduitslag komt. Achter alle coureurs die beide manches puntloos beëindigd hebben, worden volgens dezelfde systematiek degenen gerangschikt die puntloos bleven en in een van de manches niet aan de eindstreep kwamen.

Als na de beide manches twee of meer coureurs gelijk eindigen qua punten of positietotaal, geeft de uitslag van de tweede manche de doorslag.

Wedstrijden en uitslagen

MXGP

MX2

Eindstanden kampioenschappen

MXGP

Deelnemers

Eindstand rijders

Eindstand constructeurs

MX2

Deelnemers

Eindstand rijders

Eindstand constructeurs

EMX250

Eindstand rijders

Tussenstand constructeurs

EMX125

Eindstand rijders

Eindstand constructeurs

WMX

Eindstand rijdsters

Eindstand constructeurs 

Wereldkampioenschap motorcross
Motorsport in 2021